Lonirisme peut désigner une activité mentale durant le sommeil, c'est l'état normal de rêve, et onirique désigner ce qui a le caractère du rêve.
 Lonirisme est une activité mentale pathologique, faite de visions de scènes animées semblables au rêve.
 Dans le domaine artistique, l'onirisme est un courant littéraire roumain (principaux représentants : Leonid Dimov et Dumitru Tsepeneag) appartenant au surréalisme ; plus largement, on parle d'onirisme quand le style d'une œuvre (littéraire ou artistique) propose une atmosphère proche de celle d'un rêve.